Reichenfels steht für:

 Reichenfels, eine Gemeinde in Kärnten
 Burgruine Reichenfels (Kärnten), eine Burgruine in Kärnten
 Burgruine Reichenfels, eine Burgruine in Thüringen

Reichenfels ist der Schiffsname von:
 Reichenfels (Schiff, 1903)
 Reichenfels (Schiff, 1936) siehe: Ehrenfels (Schiff, 1936)
 Reichenfels (Schiff, 1977) siehe: Rabenfels-Klasse Rabenfels (Schiff, 1977)

Reichenfels ist der Künstlername von:

 Gala von Reichenfels (* 1960), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Harry Heinz Reichenfels, Emil Drabke (1894–nach 1945), tschechoslowakisch-deutscher Redakteur und Schriftsteller.